Le Sonnet 66 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare. Il est considéré comme un enueg anglais.

Texte original 
Texte et typographie originale : TYr'd with all theſe for reſtfull death I cry,
As to behold deſert a begger borne,
And needie Nothing trimd in iollitie,
And pureſt faith vnhappily forſworne,
And gilded honor ſhamefully miplaſt,
And maiden vertue rudely ſtrumpeted,
And right perfection wrongfully diſgrac'd,
And ſtrength by limping ſway diſabled,
And arte made tung-tide by authoritie,
And Folly (Doctor-like) controuling skill,
And ſimple-Truth miſcalde Simplicitie,
And captiue-good attending Captaine ill.
   Tyr'd with all theſe, from theſe would I be gone ;
   Saue that to dye, I leaue my loue alone.

Notes et références

Liens externes

Analysis of the sonnet
Sonnet 66: translations, articles, music etc.

065